«Inconscientes» puede referirse a:

 Inconscientes (2004), película española dirigida por Joaquín Oristrell.
 Inconscientes (2006-), grupo de rock español.